Jumpin' Jack Flash – singolo dei Rolling Stones del 1968
 Jumpin' Jack Flash – film del 1986 diretto da Penny Marshall